Alegretense – abitanti di Alegrete do Piauí
Alegretense – abitanti di Alegrete